Джордж Стюарт Робертсон (; 25 мая 1872, Лондон — 29 января 1967, Лондон) — британский легкоатлет и теннисист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1896.

На играх, Робертсон участвовал в двух видах спорта — в лёгкой атлетике и в теннисе.

В лёгкой атлетике, он участвовал только в метании диска. Он занял четвёртое место, метнув снаряд на 25,20 м.

Однако основным его амплуа был теннис. В одиночном разряде, он, играя в первом раунде, проиграл греку Константиносу Паспатису. Однако в парном турнире, соревнуясь в паре с австралийцем Тедди Флэком, они сразу вышли в полуфинал (потому что не было соперников в четвертьфинале), обеспечив себе медаль. Проиграв паре греков Дионисиоса Касдаглиса и Деметриоса Петрококкиноса, они заняли третье место, выиграв по бронзовой медали.

Ссылки 
 Джордж Робертсон на sports-reference.com

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1872 году
Родившиеся 25 мая
Родившиеся в Лондоне
Умершие в 1967 году
Умершие 29 января
Умершие в Лондоне
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1896 года
Метатели диска Великобритании
Теннисисты Великобритании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1896 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1896 года